Lécroart ou Lescroart, ou même Ecrohart ou Lescrauwet en flamand, est un nom d'origine du nord de la France, et de la Belgique. Il est porté par diverses célébrités.

Histoire du patronyme 

Il semble que le nom de base vers le  était Lescroart et Lescrohart. Il serait d'origine normande mais personne n'en apporte la preuve.

Entre le mot latin "scribanus" (auteur, commis des arsenaux, commissaire de navire) et le haut-allemand "scrot" qui devient en français escroe puis écroue, les différents auteurs préfèrent le second. Un écroue (Larousse 1922) est un parchemin écrit, un rôle ou registre d'enregistrement des affaires de justice ou de listes de contribuables. En vieux français, escroe désignait un morceau de tissu, un morceau de cuivre puis un parchemin à écrire, un rouleau, une liste.
Lescroart est le nom que l'on donnait à la personne qui tenait les écroues c’est-à-dire un fonctionnaire fiscal. Un écrou (sans "e") aujourd'hui, est un acte par lequel un directeur de prison prend la responsabilité d'un prisonnier. Une levée d'écrou est la mise en liberté d'un prisonnier. En France, Lescroart est devenu par la suite Lécroart dans la plupart des cas (la perte du "s" est fréquente dans l'évolution de la langue française et dans notre cas le "es" est devenu "é").

Les Lescroart sont d'abord établis dans le nord de la France (ce qui est maintenant les départements du Nord et du Pas-de-Calais). Fin , début , après une période de très grande instabilité politique, sans oublier la peste de 1586, certains déménagent vers le Hainaut (Mons), la Flandre occidentale (Bruges) et orientale (Gand); leurs noms deviennent plus flamands: Lescroart devient Lescrauwaet avec beaucoup de variantes: Lescrawat, Lescrauwaert, Ascrawat, Crawat... Le nom est assimilé à cette époque à: commis, avocat, notaire (déjà!!).

Côté germanique scrot deviendra schroot (ferraille) et des quantités de noms dérivés viendront par la suite: Schröder, Schroyers…Parallèlement au mot escroe en France, se développe en vieux néerlandais le mot skroda qui devient schrode. Il signifiait morceau coupé, bande d'étoffe et ensuite bande de parchemin.

En France, ceux qui sont restés ont peu bougé jusqu'au début du siècle dernier. Ils résident pour la plupart dans le département du Nord. Depuis, des Lécroart ont rejoint la région parisienne et la région bordelaise mais ne sont toujours pas représentés dans beaucoup de régions.

Il existe plusieurs déclinaisons du patronyme en France. Il y a des Lescroart (en moins grand nombre que les Lécroart), des Lecroart, quelques Lescrauwaet (qui reviennent du "plat pays"), ainsi que des Lescravatte, des Escravate, et sûrement d'autres.

Il semble bien que les "grands ancêtres" Lécroart ne viennent pas de Flandre mais plus benoîtement de France et, peut-être, de Normandie.

Les Lécroart, Lecroart, Lescroart, Escrohart célèbres 
 Bénédicte Lécroart (1954-2022), chanteuse française,
 Étienne Lécroart (1960- ), dessinateur français, 
 Henry Lécroart (1864-1939), évêque français en Chine, 
 John Lescroart (1948 -), écrivain américain,
 Marc Lescroart (1966-), animateur de radio belge.

Divers 

Lecroart